Беттина Фулко (; родилась 23 октября 1968 года в Мар-дель-Плате, Аргентина) — аргентинская теннисистка и тренер.
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде (Rolland Garros-1988).
 Победительница 3 турниров WTA в паре.
 Экс-2-я ракетка мира в юниорском рейтинге.
 Финалистка одиночного турнира Orange Bowl-1986.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1986).

Общая информация 
Беттина пришла в теннис в 10 лет, выйдя на корт Университетского клуба Мар-дель-Платы. Одной из причин для совершения этого поступка Фулко называет успехи в этом виде спорта её соотечественника Гильермо Виласа.

Сейчас аргентинка замужем за Хорхе Луисом Рокко. У супругов есть сын Микаэла.

Беттина владеет английским, французским, португальским и итальянским языками.

После окончания игровой карьеры Фулко заняла должность директора теннисной школы в клубе Atletico Kimberley в Мар-дель-Плате.

Позже аргентинка работала тренером, сотрудничая с множеством известных игроков женского тура. В настоящее время Беттина является капитаном своей национальной сборной в Кубке Федерации.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся 23 октября
Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Теннисные тренеры Аргентины